Dagan bezeichnet

 Dagān, antike Gottheit in Mesopotamien und Syrien

Dagan ist der Familienname folgender Personen:

 Avigdor Dagan (1912–2006), tschechischer Dichter, Prosaist und Publizist jüdischer Herkunft und israelischer Diplomat und Botschafter
 Batsheva Dagan (* 1925), polnisch-israelische Überlebende des Holocaust, Pädagogin, Psychologin und Autorin
 Ben Dagan (* 1989), österreichisch-israelischer Politikwissenschaftler, Lektor, Autor
 Benny Dagan, israelischer Diplomat
 Daniel Dagan (* 1944), israelischer Journalist und Autor
 Meir Dagan (1945–2016), israelischer Geheimdienstchef
 Mika Dagan Fruchtman (* 2003), israelische Tennisspielerin